Jesús Fernández puede referirse a:

 Jesús Fernández Duro (1878-1906), aeronauta español.
 Jesús Fernández Hernández (1975-), baloncestista español.
 Jesús Fernández Santos (1926-1988), escritor español.
 Jesús Fernández López, más conocido como Tano, piloto de rallyes español.
 Jesús Fernández Collado, futbolista español.
 Jesús Fernández Alonso, futbolista español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández